El Leviatan és un monstre marí bíblic.
 Leviatan (Hobbes): llibre de Thomas Hobbes de filosofia política publicat el 1651.
 Leviathan melvillei, cetaci prehistòric.

 Cinema:
 Leviathan (pel·lícula de 1989), dirigida per George P. Cosmatos el 1989
 Leviatan (pel·lícula de 2014), dirigida per Andrei Sviagintev